Премия Гизо () — ежегодная премия Французской академии, которая вручается авторам за работы в области всемирной истории. Присуждается с 1994 года Fondations Guizot, Chodron de Courcel, Yvan Loiseau и Eugène Piccard. Размер премии составляет до 1500 евро (2013).

Лауреаты, произведения 
Источник: французская Академия 
 1995: Жан-Пьер Валонь, Vie et mort des chrétiens d’Orient, des origines à nos jours (Fayard)
 1996: Барбара де Негрони, Lectures interdites. Le travail des censeurs au XVIIIe siècle (Albin Michel)
 1996: Ален Буро, Le Droit de cuissage. La fabrication d’un mythe (Albin Michel)
 1997: Мишель-Эдмон Ришар, Notables protestants, en France, dans la première moitié du XIXe siècle (Lys)
 1997: Серж де Робьяно, Echec à l’Empereur, echec au Roi. Maurice de Brogie, évêque de Gand (1766—1821) (Quorum)
 1997: Юрий Рубинский, La Russie à Paris (Editions du Mécène)
 1997: Поль Бютель, Histoire de l’Atlantique, de l’Antiquité à nos jours (Perrin)
 1998: Франсуа Карон, Histoire des chemins de fer en France (Fayard)
 1998: Пьер Пушен, Les Maîtres du Nord (Perrin)
 1999: Клод Фолен, Histoire de l’esclavage aux Etats-Unis (Perrin)
 2000: Ален Жерар, Par principe d’humanité…la Terreur et la Vendée (Fayard)
 2000: Жак Журкен, Dictionnaire des maréchaux du Premier Empire
 2001: Франсис Рапп, Le Saint Empire romain germanique, d’Otton le Grand à Charles Quint (Tallandier)
 2001: Франсуа Крузе, Histoire de l’Economie européenne (Albin Michel)
 2002: Жан Аянян (Jean Ayanian), Кемп: детство внутри городских стен (Le Kemp, une enfance intra muros) (Paranthèses)
 2002: Виктор Дебюши, La vie à Paris sous la Commune (Christian)
 2002: Элизабет Крузе-Паван, Enfers et Paradis. L’Italie de Dante et de Giotto (Albin Michel)
 2002: Jean Mathiex, Civilisations imperiales (Félin)
 2003: Жан-Марк Морисо, Terres mouvantes. Les campagnes françaises du féodalisme à la mondialisation, XIX-XXe siècle (Fayard)
 2003: Жан Вердон, Boire au Moyen Age (Perrin)
 2003: Реналь Абад, Le Grand Marché. L’approvisionnement alimentaire de Paris sous l’Ancien Régime (Fayard)
 2004: Жан-Пьер Риу, Au bonheur la France (Perrin)
 2005: Жанин Гаррисон, L’Affaire Calas : Miroir des passions françaises (Fayard)
 2006: Марк Буайе, Le Thermalisme dans le Grand Sud-Est de la France (Presses universitaires de Grenoble)
 2006: Оливье Шалин, Le Règne de Louis XIV (Flammarion)
 2006: Вероник Ларкад, Les Cadets de Gascogne. Une histoire turbulente (Sud-Ouest)
 2007: Андре Шервель, Histoire de l’enseignement du français du XVIIe au XXe siècle (Retz)
 2007: Доминик Ионья-Пра, La Maison Dieu. Une histoire monumentale de l'Église au Moyen Age (Seuil)
 2007: Шарль Фростен, Les Pontchartrain ministres de Louis XIV. Alliances et réseau d’influence sous l’Ancien Régime (Presses universitaires de Rennes)
 2008: Люсьен Жом, Tocqueville : les sources aristocratiques de la liberté (Fayard)
 2008: Мари-Клод Бле, La Solidarité. Histoire d’une idée (Gallimard)
 2008: Эдина Бозоки, La Politique des reliques de Constantin à Saint Louis (Beauchesne)
 2008: Жан-Марк Берлиер, Liquider les traîtres. La face cachée du PCF (1941—1943) (Robert Laffont)
 2008: Эстер Бенбасса, La Souffrance comme identité (Fayard)
 2009: Стелла Гервас, Réinventer la tradition. Alexandre Stourdza et l’Europe de la Sainte-Alliance (Honoré Champion)
 2009: Жак Ле Ридер, L’Allemagne au temps du réalisme. De l’espoir au désenchantement (1848—1890) (Albin Michel)
 2009: Грегуар Кауфман, Édouard Drumont (Perrin)
 2009: Charles Wright, Casanova ou l’essence des Lumières (B. Giovanangeli)
 2009: Ален Моно, Vauban ou la mauvaise conscience du roi (Riveneuve)
 2010: Катрин Орель, Cette Europe qu’on dit centrale. Des Habsbourg à l’intégration européenne 1815—2004 (Beauchesne)
 2010: David Bitterling, L’Invention du pré carré. Construction de l’espace français sous l’Ancien Régime (Albin Michel)
 2010: Жак Ален де Седуи, Le Concert européen. Aux origines de l’Europe 1814—1914 (Fayard)
 2010: Ален Кабанту, Histoire de la nuit XVIIe-XVIIIe siècle (Fayard)
 2010: Nathan Wachtel, La Logique des bûchers (Seuil)
 2011: Charles-Edouard Levillain, Vaincre Louis XIV : Angleterre — Hollande — France, histoire d’une relation triangulaire 1665—1688 (Champ Vallon)
 2011: Франк Аттар, Aux armes, citoyens ! Naissance et fonctions du bellicisme révolutionnaire (Seuil)
 2012: Иван Жаблонка, Histoire des grands-parents que je n’ai pas eus. Une enquête
 2012: Андре Бюргьер, Le Mariage et l’Amour en France, de la Renaissance à la Révolution (silver medal)
 2013: Ален Тестар, Avant l’histoire. L’évolution des sociétés, de Lascaux à Carnac
 2013: Тьерри Ленц, Napoléon diplomate (silver medal)
 2014: Венсан Лене, L’Âge des cénacles. Confraternités littéraires et artistiques au XIXe siècle
 2014: Мишель Перно, Henri III. Le roi décrié (silver medal)
 2015: M. Edmond Dziembowski,La Guerre de Sept Ans (1756—1763)
 2015: Антуан Лильти (M. Antoine Lilti), Публичные фигуры. Изобретение знаменитости. 1750—1850 (Figures publiques. L’invention de la célébrité (1750—1850)) (silver medal)

Примечания 

Литературные премии Франции
Награды по алфавиту
Премии Французской академии
 
Историческая наука
Наука во Франции